La Française des Jeux (bedrijf), een Frans gokbedrijf - sponsor van:
FDJ.fr, mannenwielerploeg Française des Jeux
FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, vrouwenwielerteam van FDJ